Thunderbird (kryptozoologia)
 "ThunderBird" – zespół muzyczny
 Mozilla Thunderbird – klient poczty elektronicznej
 U.S. Air Force Thunderbirds – zespół akrobacyjny Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych
 Ford Thunderbird – samochód osobowy firmy Ford Motor Company
 Triumph Thunderbird – motocykl